Serralada o Massís de l'Atles, sistema muntanyós del Magrib, que engloba
 l'Atles Mitjà (Marroc)
 l'Alt Atles (Marroc)
 l'Antiatles o Petit Atles (Marroc)
 l'Atles Saharià (Algèria)
 l'Atles Tell (Algèria, Tunísia)
 Atles (cartografia), obra composta per mapes
 Atles (mitologia), personatge mitològic condemnat a aguantar el món sobre les seves espatlles
 Atles (os), primer os de la columna vertebral
 Atles (satèl·lit), satèl·lit de Saturn
 Atles (topologia), entorns de coordenades que proveeixen un espai topològic d'una estructura localment euclidiana
 Atles d'ocells, treball ornitològic sobre la distribució dels ocells